Плещинский, Илларион Николаевич (1892—1961) — советский (российско-украинский) художник-график
 Плещинский, Илларион Николаевич (1949—2012) — российский учёный-физиолог